Marienlob steht für:

 Hymnos Akathistos, altkirchliches Marienlob aus Konstantinopel
 Marienlob des Eberhard von Sax
 Rheinisches Marienlob
 Vorauer Marienlob, siehe Vorauer Handschrift
 das Kloster Mariënlof (Marienlob) in Belgien, siehe Zisterzienserinnenabtei Colen

Siehe auch:
 Ave Maria
 Gotteslob